Liba lehetséges jelentései:

 Házilúd (Anser anser domestica).
 Liba, mezőváros Ausztria Burgenland tartományában.
 Libá község Csehországban a Karlovy Vary-i kerület Chebi járásában.